Tianxing Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianxing (köping i Kina, Yunnan), 
 Tianxing (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar